McLachlan est un nom de famille, notamment porté par :

  ;
  (né en 1966), homme politique australien en Australie-Méridionale ;
  (né en 1944), joueur australien de cricket ;
 Ben McLachlan (né en 1992), joueur de tennis nippo-néo-zélandais ;
 Craig McLachlan (né en 1965), acteur et musicien australien ;
 David McLachlan-Karr (1961-), représentant spécial adjoint australien de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo ;
 George McLachlan (1902-?), joueur et entraîneur écossais de football ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  (1866-1953), sœur bénédictine écossaise ;
  (né en 1990), producteur sud-africain de jeux vidéo ;
  (né en 1958), homme politique américain dans le Connecticut ;
  (né en 1946), homme politique américain dans le colorado ;
  ;
 Sarah McLachlan (née en 1968), chanteuse et musicienne canadienne ;
  (1912-1986), joueur australien de rugby ;
  (née en 1992), athlète paralympique canadienne ;
  ;

personnages fictifs
, personnage du soap australien Les Voisins ;
, personnage du soap australien Les Voisins.

Voir aussi